Дюбі́ () — французьке прізвище.

Відомі особи 

 Жан Етьєн Дюбі (1798–1985) — швейцарський ботанік, мікології та теолог.
 Гертруда Дюбі-Блом (1901–1993) — швейцарська соціалістка, фотограф, антрополог, журналістка, еколог.
 Жорж Дюбі (н. 1919–1996) — французький історик-медієвіст.
 Жак Дюбі (1922–2012) — французький актор.

Французькі прізвища